Saint-Georges-sur-Meuse is een plaats en gemeente in de provincie Luik, België. De gemeente telt ruim 6500 inwoners.

In oppervlakte is het een van de grootste gemeenten in België waarvan de administratieve grenzen tijdens de fusiegolf van 1976 onveranderd bleven. Naast het centrum zijn er nog acht kernen: Warfusée, Dommartin, Warfée, Yernawe, Stockay, Sur-les-Bois, Tincelle en La Mallieue. Stockay, Sur-les-Bois en vooral La Mallieue zijn gekenmerkt door de industrie; de andere kernen hebben hun landelijke karakter behouden. Dommartin ligt op de oude heerweg Tongeren-Aarlen, nu Chaussée Verte (N614) genoemd. Op 5 juni 2016 gebeurde er een spoorwegongeval waarbij 3 doden en 9 zwaargewonden vielen.

Demografische ontwikkeling

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden
 Kasteel van Warfusée
 Tumulus van Yernawe

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Saint-Georges-sur-Meuse

Externe link
Website van de gemeente

 
Plaats in Luik (provincie)